John Shakespeare, né vers 1530 et mort en  à Stratford-upon-Avon, est le père du dramaturge anglais William Shakespeare.

Biographie 

Il est le fils de Richard Shakespeare, présent à Stratford en 1552, habitant probablement Snitterfield et mort en 1601. Richard est un métayer établi sur les terres de Robert Arden, le père de Mary et futur beau-père de John.

John devient gantier et marchand d'articles de maroquinerie. Négociant prospère en peaux et en laine, il est aussi prêteur et tire également profit de la spéculation foncière comme propriétaire de la maison aujourd'hui dénommée « the Birthplace ».

C'est un notable de la ville de Stratford-upon-Avon. En 1565, il y est élu conseiller municipal, et il en devient ensuite grand bailli (ou maire).

En 1557, il épouse Mary Arden, fille de Robert Arden, un notable de Wilmcote. Le couple emménage dans une maison située à Henley Street. Il a huit enfants, dont trois meurent en bas âge :
 Joan (1558) ;
 Margaret (1562-1563) ;
 William (1564-1616) - futur dramaturge ;
 Gilbert (1566-1612) ;
 Joan (1569-1646) ;
 Anne (1571-1579) ;
 Richard (1574-1613) ;
 Edmund (1580-1607).

La réussite de John Shakespeare le pousse à solliciter des armoiries. William les lui fait obtenir en 1596, assorties de la devise « Non sans droit ».

On suppose que John Shakespeare est resté fidèle à sa foi catholique.

Arbre généalogique

Références

Liens externes
siècle XVIII-XIX - XVIII-XIX - XIX - XIX-XX - XIX-XX - XX

Personnalité anglaise du XVIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Décès en 1601
William Shakespeare
Personnalité de l'époque Tudor